Je me sens mieux est le vingt et unième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Agent conservateur
 Le docteur Médard aide une femme atteinte de syllogomanie.
 Starmanie
 Le docteur Médard  aide une femme qui est tout le temps prise en photo à côté des stars.
 Dinophobie
 Le docteur Médard aide un patient atteint de dinophobie.
 Pris à son propre je
 Le docteur Médard rêve qu'il s'auto-consulte.
 Le psy qui murmurait à l'oreille des vaches
 Le docteur Pinchart veut soigner une vache.
 Cata les psy
 Les pompiers embarquent un psy travaillant dans un asile.
 Du poil de la bête
 Le docteur Médard  recroise une ancienne patiente dont le mari refusait de se laver.
 Mal de vivres
 Le docteur Médard aide un  homme qui a décidé de faire la grève de la faim.
 Réincarnation
 Le docteur Médard et Lucienne discutent de réincarnation.
 Coïmétrophobie
 Le docteur Médard représente une veuve.
 La grosse tête
 Le docteur Pinchart est piqué par une abeille.
 Poisson fumet
 Le docteur Médard  aide un homme qui transpire de façon excessive.
 Revers de mains
 Le docteur Médard  aide une nouvelle fois le patient souffrant de ses mains.
 Aux gros mots les gros remèdes
 Le docteur Médard  aide un gardien de prison qui se fait insulter toute la journée.
 Toc art
 Le docteur Médard reçoit un critique d'art dans son cabinet.
 Parfum marin
 Le docteur Médard reçoit à nouveau le patient souffrant de transpiration excessive.
 Voix de fait
 Le docteur Médard écoute un soi-disant élu venu séduire Yvonne.

Notes et références 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2016